Henry Louis Alphonse Duvernoy o Henry Louis Charles Duvernoy, organista i professor de cant.
 Victor Alphonse Duvernoy, pianista i compositor francès.
 Jean Duvernoy, historiador i jurista francès.
 Frédéric Duvernoy, compositor francès.